Titul z ročníku 2009 obhájila světová jednička a 1. nasazená Američanka Serena Williamsová.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.
{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Serena Williamsová (vítězka)
  Venus Williamsová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (4. kolo, odstoupila pro zranění)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Kim Clijstersová (čtvrtfinále)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (4. kolo)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (3. kolo)
  Yanina Wickmayerová (3. kolo)
  Maria Šarapovová (4. kolo) 
  Justine Heninová (4. kolo)
| width=50% |
<li> Aravane Rezaïová (2. kolo)
<li> Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
<li> Dinara Safinová (odstoupila pro zranění)
<li> Věra Zvonarevová (finále)
<li> María José Martínezová Sánchezová (odstoupila pro zranění)
<li> Čeng Ťie (2. kolo)
<li> Daniela Hantuchová (2. kolo)
<li> Lucie Šafářová (1. kolo)
<li> Alisa Klejbanovová (3. kolo)
<li> Maria Kirilenková (3. kolo)
<li> Aljona Bondarenková (3. kolo)
<li> Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
<li> Jaroslava Švedovová (2. kolo)
<li> Alexandra Dulgheruová (3. kolo)
<li> Sara Erraniová (3. kolo)
<li> Melanie Oudinová (2. kolo)
<li> Kateryna Bondarenková ''(1. kolo)
|}

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= S Williamsová
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Li Na
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= P Kvitová
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=8
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= K Kanepiová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=68
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= K Clijstersová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=2
| RD1-seed6=21
| RD1-team6= V Zvonarevová
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= C Pironkovová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= V Williamsová
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= S Williamsová
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= P Kvitová
| RD2-score2-1=65
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=21
| RD2-team3= V Zvonarevová
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= C Pironkovová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=2

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= S Williamsová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=21
| RD3-team2= V Zvonarevová
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3= 
}}

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Williamsová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Larcher de Britová
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Čakvetadzeová
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Petkovicová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= T Tanasugarnová
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Moritová
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Cibulková
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= V Kingová
| RD1-score10-1='''7
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 

Ženská dvouhra